Torneio Início può essere riferito a svariate competizioni calcistiche brasiliane:

Torneio Início da Bahia – disputato nello Stato di Bahia.
Torneio Início do Ceará – disputato nello Stato di Ceará.
Torneio Início do Campeonato Cearense – disputato nello Stato di Ceará.
Torneio Início do Espírito Santo – disputato nello Stato di Espírito Santo.
Torneio Início de Minas Gerais – disputato nello Stato di Minas Gerais.
Torneio Início do Paraná – disputato nello Stato di Paraná.
Torneio Início de Pernambuco – disputato nello Stato di Pernambuco.
Torneio Início do Rio de Janeiro – disputato nello Stato di Rio de Janeiro.
Torneio Início do Rio-São Paulo – disputato nello Stato di Rio de Janeiro e São Paulo.
Torneio Início de Florianópolis – disputato nello Stato di Santa Catarina.
Torneio Início do Campeonato Catarinense – disputato nello Stato di Santa Catarina.
Torneio Início Paulista – disputato nello Stato di San Paolo.